Kruciáta může být:

 křížová výprava
 kruciáta (modlitba), soustředěné modlitební úsilí vícero lidí za jedním cílem

Externí odkazy